Гигантские летяги, тагуаны (, «акробат») — род грызунов семейства беличьих, населяющие тропические, обычно горные леса Юго-Восточной Азии, Тайваня, Шри-Ланки и островов Малайского архипелага. Иногда тагуаном называют гигантского летучего кускуса.

Внешний вид 
Длина тела (без хвоста) 60 см. Окраска спины — от палево-серой до чёрной, брюхо — сероватое, на морде могут быть белые участки.

Образ жизни 
Ночной образ жизни; в помёте рождается 1—2 детёныша (чаще один).

Использование 
Мясо съедобно.

Виды 

Род насчитывает 8 видов:
 
 
 
  
 
  
 
 

В 2007 и 2009 годах было описано два новых вида:
 Petaurista mechukaensis
 Petaurista mishmiensis

Примечания 

 
Роды млекопитающих